GZP steht für:
 Gazpromavia, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Gefahrenzonenplan, eine Risikoabschätzung bezüglich Zivilschutz, siehe Gefahrenzonenplanung
 Gefahrenzonenplan der Wildbach- und Lawinenverbauung, in Österreich
 IATA-Code des Flughafens Gazipaşa (Türkei)

Abkürzung